Convent de Santa Caterina (Barcelona), convent dels dominics establert a Barcelona entre els segles XIII i XIX 
 Convent franciscà de Santa Caterina d'Onda, a la Plana Baixa 
 Santa Caterina de Perpinyà, convent de les germanes del Tercer Orde de Sant Domènec, o de Santa Caterina de Siena, de la ciutat de Perpinyà
 Santa Caterina del Vernet, convent actual de les Germanes Filles de la Caritat de Perpinyà, del barri del Vernet
 Convent de Santa Caterina (Vic), establiment de les Dominiques de l'Anunciata, dedicat a l'educació, al centre de la ciutat de Vic (Osona)